Entfesselt ist der Name von

 Unleashed – Entfesselt US-amerikanisches Action-Drama von 2005
 Zeitschrift des Anarchist Black Cross